Biessenhofen ist der Name folgender geografischen Objekte:
 Biessenhofen, Gemeinde im schwäbischen Landkreis Ostallgäu, Bayern, Deutschland
 Verwaltungsgemeinschaft Biessenhofen, Verwaltungseinheit mit oben genannter Gemeinde als Hauptort
 Biessenhofen TG, Dorf in der politischen Gemeinde Amriswil, Bezirk Arbon, Kanton Thurgau, Schweiz

Siehe auch:
 Diessenhofen, Kleinstadt und politische Gemeinde im Bezirk Frauenfeld, Kanton Thurgau, Schweiz
 Bezirk Diessenhofen, ehemaliger Bezirk im Kanton Thurgau, Schweiz